St. Thomas Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Thomas Episcopal Church (Colorado), ID-Nr. 03000285
 St. Thomas Episcopal Church (Delaware), ID-Nr. 82002350
 St. Thomas Episcopal Church (Iowa), ID-Nr. 84001612
 St. Thomas Episcopal Church (Kentucky), ID-Nr. 76000911
 St. Thomas Episcopal Church (Massachusetts), ID-Nr. 84002213
 St. Thomas Episcopal Church (New Hampshire), ID-Nr. 84003241
 St. Thomas Episcopal Church (Gloucester County, New Jersey), ID-Nr. 75001137
 St. Thomas Episcopal Church (Hunterdon County, New Jersey), ID-Nr. 77000878
 St. Thomas Episcopal Church (New York), ID-Nr. 06000566
 St. Thomas Episcopal Church (North Carolina), ID-Nr. 70000440
 St. Thomas Episcopal Church (Ohio), ID-Nr. 99000845